Komar – owad
 Komar (motorower)
 Granatnik RPG-76 Komar
 PS-01 Komar – radziecki eksperymentalny bezzałogowy statek powietrzny 

Osoby o nazwisku "Komar":
 Władysław Komar – kulomiot i rugbysta
 Ireneusz Komar – piłkarz
 Jan Komar – polski kompozytor muzyki filmowej i teatralnej, producent muzyczny
 Wacław Komar – generał
 Michał Komar – pisarz i scenarzysta

Zobacz też 
 Komary